Étienne Aymonier (1844-1929), officier et administrateur colonial français ;
 Célia Aymonier (1991-), fondeuse française.